

Antiquité 
 Dans la mythologie grecque, les Pléiades sont les sept filles d'Atlas et de Pléioné.

Art et littérature 
 La Biblioteca della Pléiade est une collection littéraire italienne.
 Pléiade tragique, liste fixée dans le Canon alexandrin : Alexandre l'Étolien, Philiscos de Corcyre, Sosithée, Homère le Jeune, Éantide, Sosiphane, Lycophron ;
 Pléiade poétique du  siècle av. J.-C., liste fixée également par le Canon alexandrin : Apollonios de Rhodes, Aratos de Soles, Philiscos de Corcyre, Homère le Jeune, Lycophron, Nicandre de Colophon, Théocrite, qui vécurent tous au temps de Ptolémée II Philadelphe ;
 Pléiade poétique du  siècle : Pléiade la plus célèbre créée en 1553 (nom adopté en 1556 remplaçant La brigade), comprenant Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Étienne Jodelle (peut-être remplacé par Guillaume Des Autels), Pontus de Tyard, Jacques Peletier du Mans (remplacé après sa mort en 1582 par Jean Dorat), Jean Bastier de La Péruse (remplacé après sa mort en 1554 par Rémy Belleau), Jean-Antoine de Baïf.
 En littérature, les Pléiades est le titre d'un roman de Joseph Arthur de Gobineau publié en 1874.
 La Pléiade est le nom d'une revue littéraire française fondée en 1886 par Rodolphe Darzens et Éphraïm Mikhaël ;
 « La Pléiade » est en outre le nom de plusieurs collections de prestige des éditions Gallimard, dont la principale est la Bibliothèque de la Pléiade.
 En musique, les Concerts de la Pléiade sonts des concerts créés à Paris pendant l'occupation allemande.
 En musique, Pléiades est une œuvre de Iannis Xenakis composée en 1978-1979.
 Le Prix de la Pléiade est un prix littéraire français.

Astronomie 
 En astronomie, les Pléiades sont un amas d'étoiles.
 En astronautique, les Pléiades sont une famille de satellites d'observation de la Terre.
 En astronautique, les Pléiades Neo sont une famille de satellites d'observation de la Terre, devant remplacer la précédente.

Géographie 
 Les Pléiades, station suisse de sports d'hiver.
 Les Pléiades, un groupe de cônes volcaniques en Antarctique.
 Les Pléiades du Nord, un groupe d'îlots dans les îles Loyauté.
 Les Pléiades du Sud,un groupe d'îlots dans les îles Loyauté.
 Pléiade pyrénéiste est le nom donné par Henri Beraldi au groupe des sept pyrénéistes qui parachevèrent la conquête des sommets pyrénéens de 1860 à 1902 : Russell, Alphonse Lequeutre, Paul Édouard Wallon, Schrader, Maurice Gourdon, Aymar de Saint-Saud, Prudent.
 Le Collège de la Pléiade est un collège situé à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il fait référence au groupe de poètes du XVIe siècle des Pléiades.

Informatique 
 Pleiades, un superordinateur de la NASA. 
 Pléiades est un logiciel de Sopra pour la gestion de la paie, la gestion des temps et activités et gestion des ressources humaines.
 Pleiades est un logiciel pour l'éco-conception des bâtiments.

Jeu vidéo 
Pleiades, un jeu d'arcade de 1981

Divers 
 Les Pléiades sont des cigares français faits à partir de tabac dominicain.

Voir aussi 
 Hôkago no Pleiades est une série de quatre original net animation.
 La Pléiade berlinoise est le nom d'un groupe de sept champions d'échecs.
 L'ordre de la Pléiade, ordre de la Francophonie.
 Pléiade Heutière est une jument baie.